U60 ou U-60 peut faire référence à :
 Dodécadodécaèdre adouci inversé (U60), un polyèdre uniforme non-convexe ;
 HMS Alacrity (U60), un sloop britannique de la Royal Navy ;
 , le nom de plusieurs sous-marins allemands.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres